Rousseaceae — родина рослин ряду Asterales, що складається з дерев і кущів. Плід — ягода чи коробочка. Листки прості, з зубчастими краями. Прилистків листя в цій групі не видно.

Родина містить чотири роди і дванадцять чи тринадцять видів. З Маврикія, Австралії, Нової Гвінеї, Нової Зеландії та кількох інших островів Тихого океану. Роди Abrophyllum, Cuttsia і Carpodetus раніше були поміщені в окрему родину Carpodetaceae чи в Escalloniaceae.

Таксономія 
Roussea є сестрою решти родини і найвіддаленіший від інших родів. Carpodetus є сестрою клади, що складається з Abrophyllum і Cuttsia. Це призводить до наступного філогенетичного дерева:

Примітки 

Родини квіткових
Айстроцвіті